Magalhães e Antártica - região do Chile também conhecida como XII Região, ou XII Región de Magallanes y de la Antártica Chilena;
Província de Magallanes - província da XII Região do Chile.
Magallanes (Filipinas) - município da província de Agusan do Norte

Ver também
Magalhães - (página de desambiguação)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos